

Сандаун — місто, штат Техас
 Сандаун — переписна місцевість, штат Міссурі